A Fed Cup de  1975 foi a décima terceira edição torneio de tênis feminino mais importante por nações, 31 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Checoslováquia ganhando na final da Austrália.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1975 no tênis